Söffner ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Söffner (* 1971), deutscher Romanist, Komparatist und Kulturtheoretiker
 Karl Söffner (1773–1837), preußischer Jurist